Мэ́ри А́ндерсон: () Мэри Андерсон (1859—1940) — американская театральная актриса.
 Мэри Андерсон (1866—1953) — американская изобретательница.
 Мэри Андерсон (1918—2014) — американская актриса театра и кино.
  (род. 1926) — фигуристка.